Regulator steht für:
 Regler, innerhalb eines Regelkreises
 Regulator (Dampfmaschine), zur Steuerung der Dampfmenge
 Regulator (Recht), ehemalige Volksgerichte in den USA
 Regulator (Roman), Roman von Stephen King
 Regulator (Uhr), mehrere Bedeutungen
 Regulator (Zahlentheorie), algebraischen Zahlkörpern zugeordnet
 Regulatoren, Aufständische im North Carolina des 18. Jh.; siehe Geschichte North Carolinas #Aufstand der Regulatoren
 Lincoln County Regulators, Opposition um Billy The Kid gegen die Rinderbarone von New Mexico
 Mount Regulator, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Regulator-Eiweiß (Protein)
 Regulatorgen (Genetik)
 Lincoln County Regulators (Gruppe von Outlaws 1878, mit Billy the Kid)
 Regulation/Regulierung (Begriffsklärung)